Saint Lucy steht für:

Geografie:
 Saint Lucy (Barbados), Verwaltungsbezirk der Inselnation Barbados

Verschiedenes:
 Saint Lucy, englischer Name von Lucia von Syrakus

Siehe auch:
 Saint Lucia
 Sainte-Lucie
 Santa Lucia